La Chambre rouge est le titre de plusieurs œuvres.

Littérature 

 La chambre rouge, ou Le routier, roman de Théophile Dinocourt paru en 1829.
 La chambre rouge, recueil réunissant Le dernier des ommiades et de Le moulin de Schönwiese paru en 1864.
 La chambre rouge, roman de la Comtesse de Bassanville paru en 1864.
 La chambre rouge, roman de la Comtesse Dash paru en feuilleton en 1869.
  La Chambre rouge (Röda rummet), roman de August Strindberg paru en 1879.
 La chambre rouge, roman de Pierre Zaccone paru en 1887.
 La chambre rouge (The Red Room), nouvelle de H. G. Wells parue en 1896.
 La chambre rouge, troisième partie du roman Les millions de la Giralda de Paul Salmon paru sous le pseudonyme de Paul Darcy en 1921.
 La chambre rouge, roman de Françoise Mallet-Joris paru en 1955.
 La chambre rouge, roman policier de Edogawa Ranpo paru en français en 1990.
 La chambre rouge et autre texte, ouvrage de Nicolas Bouvier paru en 1998.

Œuvre plastique 
 La Chambre rouge, tableau de Félix Vallotton peint en 1898.

Œuvre scénique 

 La Chambre rouge, drame en 5 actes de Théodore Anne, en collaboration avec Auguste Maquet, créé en 1852.
 La Chambre rouge, projet qui deviendra La Grande-duchesse de Gérolstein, opéra-bouffe du compositeur Jacques Offenbach et des librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy créé en 1867.

Périodiques 

 La Chambre rouge, revue littéraire française qui a paru de 1981 à 1985.

Films 
 La Chambre rouge, film de Jean-Pierre Berckmans sorti en 1973, d'après le roman éponyme de Françoise Mallet-Joris paru en 1955.

Chansons 

 La chambre rouge, chanson de Catherine Le Forestier publiée en 1969.
 La chambre rouge, album de Claire Lise paru en 2012.

Divers 
 Dans l'univers de fiction Marvel, Red Room (en), traduit en français par "Chambre rouge" est l'organisme qui a formé initialement l'espionne russe Black Widow.

Références et notes

Notes

Références